John Felton (?–ap. 1327), militaire anglais ;
 John Felton (?–1570), notable catholique anglais mort martyr ;
 John Felton (v. 1595–1628), puritain irlandais pendu pour l'assassinat de George Villiers,  duc de Buckingham.